Göte Almqvist, švedski hokejist, * 25. junij 1921, Skellefteå, Švedska, † 21. december 1994, Švedska.

Almqvist je vso svojo kariero igral za klub Skellefteå AIK v švedski ligi. Za Švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil bronasto medaljo, in dveh Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik po ene zlate in bronaste medalje. Za reprezentanco je odigral 52 tekem.

Pregled kariere 

|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 49/50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 50/51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 51/52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 52
|
| 7
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 7
| 0
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Skellefteå AIK